

Patronyme 

 Cédric Kanté (né en 1979), footballeur franco-malien ;
 Harouna Kanté, homme politique malien ;
 Koly Kanté (né en 1982), footballeur malien ; 
 Lamine Kante (né en 1987), joueur de basket-ball français ;
 Mory Kanté (1950-2020), chanteur et musicien guinéen ;
 N'Golo Kanté (né en 1991), footballeur français ;
 Nianguiry Kanté (1951-2021), anthropologue malien ;
 Seydou Badjan Kanté (né en 1981), footballeur ivoirien ;
 Solomana Kante (1922-1987), linguiste et pédagogue guinéen ;
 Soumaoro Kanté qui régna au  dans le Royaume de Sosso (actuel Mali).

Toponyme 

 Kante, une localité du Népal.
 Kanté ou Kandé une localité du Togo

Musique 
Kante est un groupe musical de pop rock allemand.